HCJ steht für:
 High Court of Justice
 Flughafen Hechi (IATA-Code), chinesischer Flughafen

Abkürzung